Њагра има више значења:

 Њагра (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Њагра (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Њагра (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији